Выдровка:

 Выдровка (приток Каральки) — река в Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае.
 Выдровка (приток Каса)
 Выдровка (приток Киевского Ёгана) — река в Томской области, Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.
 Выдровка (приток Кольчума)
 Выдровка — деревня, Медынский район, Калужская область, Россия